Arman Hovhannisyan (1993) – calciatore armeno
 Arpine Hovhannisyan (1983) – avvocato e politico armena
 Benik Hovhannisyan (1993) – calciatore armeno
 Kamo Hovhannisyan (1992) – calciatore armeno
 Robert Hovhannisyan (1991) – scacchista armeno
 Sargis Hovhannisyan (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore armeno
 Xoren Hovhannisyan (1955) – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico, dal 1991 armeno
 Zaven Hovhannisyan (1980) – arbitro di calcio armeno
 Žora Hovhannisyan (1987) – calciatore armeno